Лошанский сельсовет () — сельсовет на территории Минского района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Лошанский сельсовет включает 34 населённых пунктов:
 Агарки — деревня.
 Биньковцы — деревня.
 Бовбли — деревня.
 Бровки — деревня.
 Вышково — деревня.
 Горошки — деревня.
 Гуя — деревня.
 Динаровичи — деревня.
 Кальзберг — деревня.
 Криницы — деревня.
 Куты — деревня.
 Лабенщина — деревня.
 Ленина — посёлок.
 Лисицы — деревня.
 Лошаны — агрогородок.
 Ломшино — деревня.
 Мацки — деревня.
 Новинка — посёлок.
 Прудище — деревня.
 Путники — деревня.
 Рабушки — деревня.
 Саевщина — деревня.
 Селец — посёлок.
 Селец — деревня.
 Селище — деревня.
 Селявщина — деревня.
 Слобода — деревня.
 Суковичи — деревня.
 Шимково — деревня.
 Щербины — деревня.

В 2013 году в состав сельсовета включены населённые пункты Агарки, Гуя, Кальзберг и Лисицы.

См. также 
 Минский район

Примечания

Ссылки 
 Минский райисполком
 

Сельсоветы Минского района